Князь:

 Князь — титул голови феодальної монархії, або будь-якої іншої політичної системи (удільного князівства), великого посадовця чи вельможі у 8—20 століттях.
 «Князь» — творчий псевдонім Андрія Князєва, російського рок-музиканта.
 «Князь» — прізвисько київського кримінального авторитета Ігоря Князєва.

Географія  
 «Князь» — замок у дільниці міста Валбжих, найбільший у Нижній Сілезії, третій за величиною замок у Польщі.

Див. також 
 КняZz